Wyniki Grand Prix Skandynawii 2007, siódmej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Skandynawii rozgrywane są po raz szósty; na G&B Arena po raz trzeci.

Ceny biletów

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (Fredrik Lindgren) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Jonas Davidsson i Sebastian Aldén). Kontuzjowanych Andreasa Jonssona i Jarosława Hampela zastąpili dwaj zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Peter Karlsson i Kai Laukkanen. Lista stałych uczestników (z numerami):

 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (16) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (9) Jarosław Hampel (Polska) →(20) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja) →(19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (17) Jonas Davidsson (Szwecja)
 (18) Sebastian Aldén (Szwecja)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Czech.

Bieg po biegu 
 Gollob, Crump, Lindgren, Žagar
 Andersen, Adams, Nicholls, B.Pedersen
 N.Pedersen, Laukkanen, Lindbäck, Holta
 Karlsson, Jaguś, Hancock, Harris
 Adams, Lindbäck, Karlsson, Žagar
 Jaguś, Crump, Nicholls, Holta
 Gollob, Hancock, B.Pedersen, Laukkanen
 N.Pedersen, Harris, Andersen, Lindgren
 Harris, Žagar, Nicholls, Laukkanen (u/w)
 N.Pedersen, Adams, Crump, Hancock
 Jaguś, Gollob, Andersen, Lindbäck
 Lindgren, B.Pedersen, Holta, Karlsson
 N.Pedersen, B.Pedersen, Jaguś, Žagar
 Andersen, Crump, Karlsson, Laukkanen (d4)
 Gollob, Adams, Holta, Harris
 Nicholls, Hancock, Lindgren, Lindbäck
 Holta, Andersen, Žagar, Hancock
 Crump, B.Pedersen, Harris, Lindbäck
 N.Pedersen, Gollob, Nicholls, Karlsson
 Jaguś, Lindgren, Adams, Laukkanen
 Półfinały:
 Crump, Andersen, N.Pedersen, Lindgren (u/w)
 Adams, Gollob, Nicholls, Jaguś
 Finał:
 Adams (6), Gollob (4), Crump (2), Andersen (0)

Opis 
Australijczyk Leigh Adams wygrał drugą w tym roku szwedzką eliminację Grand Prix. Po zwycięstwie w Eskilstunie tym razem pokonał wszystkich rywali w Målilla. Na podium stanęli również Polak Tomasz Gollob i rodak Adamsa Jason Crump.

W półfinale wystąpił Wiesław Jaguś, który choć wybierał tor jako drugi, wybrał najmniej skuteczny tego dnia tor (z toru A tylko dwukrotnie zawodnikowi udało się zwyciężyć; zdecydowanie lepsze statystyki miał tor C i D, który mógł wygrać Jaguś). Pechowy tor A w półfinale wygrał też lider klasyfikacji generalnej Duńczyk Nicki Pedersen. Trzeci z Polaków Rune Holta (Norweg startujący pod polską flagą) zajął 11. pozycję. Najlepszy z Polaków w klasyfikacji przejściowej po poprzedniej eliminacji w Pradze Jarosław Hampel po złamaniu ręki w meczu szwedzkiej Elitserien został zastąpiony przez zawodnika kwalifikowanej rezerwy.

W kilku wyścigach sędzia (Polak Marek Wojaczek) musiał oglądać powtórki by ustalić końcową kolejność na mecie. Tak było m.in. w pierwszym półfinale, kiedy to Nicki Pedersen o zaledwie kilkanaście centymetrów przegrał awans do finału ze swoim rodakiem Hansem Andersenem.

W turnieju doszło jedynie do dwóch upadków. Najpierw w biegu dziewiątym jadący na trzeciej pozycji Fin Kai Laukkanen (zastępował Hampela) upadł na tor. Jego motocykl jednak zaczepił się o dmuchaną bandę i żużlowiec nie zdążył usunąć się z toru - sędzia musiał przerwać bieg. Do drugiego upadku - podwójnego i zarazem groźniej wyglądającego - doszło we wspomnianym wcześniej pierwszym półfinale. Na drugim łuku pierwszego okrążenia jadący na trzeciej pozycji Szwed Fredrik Lindgren uderzył w tylne koło Nicki Pedersena. Lindgren będąc cały czas w kontakcie ze swoim motocyklem upadł na tor, a następnie uderzył w dmuchaną bandę. Kontrolę nad maszyną stracił również Pedersen. Sędzia uznał Szweda winnym wypadku i wykluczył go z powtórki.

Dla Szweda Petera Karlsson (zastępującego kontuzjowanego swojego rodaka Andreasa Jonssona był to 50. (a pierwszy od trzech lat) występ w turnieju Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 

Skandynawia
2007
2007 w Szwecji